La palabra Chalchiteco puede referirse a:

 El idioma chalchiteco, un idioma de la familia lingüística mayense hablado en Guatemala.

 Una etnia, los Chalchitecos, originarios de Chalchitán que fue suprimido para ser anexado como barrio de Aguacatán, Guatemala.